Открытый чемпионат Венгрии по теннису — турнир среди мужчин
 Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин — турнир среди женщин